Squaw Valley kan avse:

 Squaw Valley, Placer County, Kalifornien - i Placer County, Kalifornien
 Squaw Valley (vintersportort) - värdort för Olympiska vinterspelen 1960
 Squaw Valley, Fresno County, Kalifornien - Fresno County, Kalifornien